Almond (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York;
 Almond (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin;
 Almond (rivier), een rivier in Schotland.